

Fumetti 
 Arani Desai – personaggio dell'universo DC Comics e membro della Doom Patrol

Geografia 
 Bolivia
 Arani – capoluogo della Provincia di Arani
 India
 Arani – città del distretto di Tiruvallur, Tamil Nadu
 Arani – città del distretto di Tiruvannamalai, Tamil Nadu